Songs from the Labyrinth () — восьмой студийный альбом британского рок-музыканта Стинга, был издан 10 октября 2006 года. Представляет собой музыку композитора Джона Доуленда в исполнении Стинга и Эдина Карамазова, который аккомпанировал певцу на лютне. Диск достиг 24 строчки в британском хит-параде и добрался до 25 позиции в американском Billboard 200, это рекордный результат для классической записи в поп-чартах. Тем не менее, лонгплей имел скромные продажи и стал первым диском Стинга, который не попал в Top-10 британского чарта, со времён пластинки Bring on the Night, 1986 года.

Список композиций 
Композитор — Джон Доуленд.
 «Walsingham» — 0:38 [инструментальная]
 «Can She Excuse My Wrongs» — 2:35
 «Ryght Honorable…» — 0:40 [письмо к Роберту Сесилу, 1-му графу Солсбери]
 «Flow my Tears (Lachrimae)» — 4:42
 «Have You Seen the Bright Lily Grow» — 2:35 [слова: Бен Джонсон, музыка: Роберт Джонсон]
 «…Then in Time Passing On…» — 0:32 [продолжение письма]
 «The Battle Galliard» — 3:01
 «The Lowest Trees Have Tops» [слова: сэр Эдвард Дайер] — 2:16
 «… And Accordinge as I Desired Ther Cam a Letter…» — 0:55 [продолжение письма]
 «Fine Knacks for Ladies» — 1:50
 «…From Thence I Went to Landgrave of Hessen…» — 0:24 [продолжение письма]
 «Fantasy» — 2:42
 «Come, Heavy Sleep» — 3:46
 «Forlorn Hope Fancy» — 3:08
 «…And from Thence I Had Great Desire to See Italy…» — 0:28 [продолжение письма]
 «Come Again» — 2:56
 «Wilt Thou Unkind Thus Reave Me» — 2:40
 «…After My Departures I Caled to Mynde…» — 0:30 [продолжение письма]
 «Weep You No More, Sad Fountains» — 2:38
 «My Lord Willoughby’s Welcome Home» — 1:34
 «Clear or Cloudy» — 2:47
 «…Men Say That the Kinge of Spain…» — 1:01 [продолжение письма]
 «In Darkness Let Me Dwell» — 4:12

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 
 Songs from the Labyrinth на сайте Sting.com
 Songs from the Labyrinth на сайте Stingoop.com
 
 
 

Альбомы академической музыки 2006 года
Альбомы Стинга